La menace, een muziekstuk van Albert Roussel
 La Menace, een Franse film uit 1977